

Geografia
Regno Unito
 Earle – parrocchia civile del distretto di Berwick-upon-Tweed (Northumberland)
Stati Uniti d'America
 Earle – città della Contea di Crittenden (Arkansas)
 Earle – centro abitato della Contea di Vanderburgh (Indiana)

Onomastica
 Earle – variante del nome proprio di persona inglese maschile Earl

Persone
 Jack Earle – attore statunitense
 Robbie Earle – calciatore giamaicano
 Steve Earle – cantautore statunitense
 Sylvia Earle – oceanografa statunitense
 William P.S. Earle – regista statunitense